Ultra High Frequency
UHF (banda) — banda portuguesa de rock
UHF (canção) — canção original de "Weird Al" Yankovic
UHF (filme) — comédia americana de 1989

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema